Reino da Croácia (Idade Média) (ca. 925–1527)
 Reino da Croácia (Habsburgo) (1527–1868)
 Reino da Croácia-Eslavônia (1868–1918)

 Reino da Iugoslávia (1918–1943) – anteriormente Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos

Desambiguações de história